A Faculdade de Engenharia da PUCRS (Feng) é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

História 
Em 14 de dezembro de 1957, a entidade marista União Sul Brasileira de Educação e Ensino (USBEE) fundou a escola politécnica da PUCRS, sob a denominação "Escola de Engenharia", cujo funcionamento foi permitido através do Decreto nº 47.005, de 21 de outubro de 1959, publicado no Diário Oficial da União. O então local de funcionamento da escola era dentro do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Atualmente, ocupa o prédio 30 da Universidade, dividindo-o com a Faculdade de Matemática.

Cursos de graduação oferecidos 
 Engenharia Civil
 Engenharia de Computação
 Engenharia de Controle e Automação
 Engenharia de Software
 Engenharia Elétrica
 Engenharia Mecânica
 Engenharia de Produção
 Engenharia Química

Ligações externas 
 Página da Faculdade de Engenharia da PUCRS

Engenharia